Flores Island ist der Name folgender Inseln:

 Flores Island (British Columbia), Insel in British Columbia, Kanada

Siehe auch:
 Flores (Indonesien), eine der Sunda-Inseln, Indonesien
 Flores (Azoren), eine Insel der Azoren